Celui qui reste peut désigner :
 Celui qui reste, un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1915 ;
 Celui qui reste, un téléfilm américain réalisé par Ernest R. Dickerson, diffusé en 2011 ;
 Celui qui reste, chanson chantée par Claude François, en 1972.

Voir aussi 
 Celui qui reste et celui qui s'en va, une chanson interprétée par Romuald, en 1974